ARM Cortex-A7 MPCore — процессорное ядро, разработанное ARM Holdings и реализующее архитектуру ARM v7. Было анонсировано в октябре 2011 года на ARM TechCon, кодовое имя разработки — Cortex-A7 «Kingfisher».

Обзор 
Ядро имело две основные задачи при разработке: в первую очередь стать более быстрой, энергоэффективной, и меньшей по размеру заменой Cortex A8. Вторая задача — использование в решениях архитектуры big.LITTLE, комбинирующей одно или несколько ядер Cortex A7 с одним или несколькими ядрами Cortex A15 в гетерогенной вычислительной системе. Для подобного использования ядро было создано полностью совместимым по архитектурным опциям с Cortex A15.

Ключевые особенности:
 Частично суперскалярный двухпутный (для целочисленных операций), очередной, 8-ступенчатый вычислительный конвейер с динамическим предсказанием ветвлений.
 Интегрированный SIMD-блок NEON (с АЛУ шириной 64 бита)
 Блок для операций над числами с плавающей точкой VFPv4
 Набор инструкций Thumb-2
 Jazelle RCT
 Аппаратная виртуализация
 Large Page Address Extensions (LPAE)
 Интегрированный кэш второго уровня (0-1 Мбайт)
 1.9 DMIPS / МГц
 Поддержка контроллера прерываний GIC-400 и кэш-когерентной шины CCI-400

Одно ядро Cortex-A7 (с NEON, VFPv4 и L1 кэшем 32+32 Кбайт) при производстве по техпроцессу TSMC 28 нм занимает порядка 0,5 мм² площади кристалла.

См. также 
 ARM Cortex-A5
 ARM Cortex-A8
 ARM Cortex-A9 MPCore
 ARM Cortex-A15 MPCore

Примечания

Ссылки 
ARM Holdings
 
 Cortex-A7 Technical Reference Manuals

Микропроцессоры
Системы на кристалле
ARM Cortex